N28 peut faire référence à :
 Autres affections du rein et de l'uretère, non classées ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ;
 N28 Kalkara, la désignation militaire australien pour le drone Streaker MQM-107 ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres